Garbosa FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em São João Nepomuceno, cidade do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM, na frequência 91,7 MHz. Foi inaugurada em 2001 como afiliada à Transamérica Hits.

História 
A emissora começou suas atividades em meados de 2001 como afiliada á Transamérica Hits, tendo uma programação popular, a emissora era líder de audiência na cidade. Em 2019, devido a unificação da rede, a emissora encerrou o formato popular da rede e passou a adotar o formato jovem/adulto da Rede Transamérica.

Em 12 de abril de 2021, a emissora deixou de transmitir a Rede Transamérica após 20 anos de parceria, voltando a se chamar Garbosa FM.

Ligações externas 
 
 
 
 

Estações de rádio fundadas em 2001
Estações de rádio de Minas Gerais